Рерайтинг (математика) — переписування формули згідно з правилами алгебри чи логіки так, що її зміст не змінюється
 Рерайтинг (медіа) — перефразування тексту іншими словами.